Powell River ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Powell River (Straße von Georgia), Fluss in British Columbia 

in den Vereinigten Staaten:
 Powell River (Clinch River), Nebenfluss des Clinch River in Virginia und Tennessee

Powell River ist der Name folgender Orte in Kanada:

 Powell River (British Columbia), Stadt in British Columbia
 qathet Regional District, Regionaldistrikt in British Columbia (ehemals Powell River Regional District)